Op Roland Garros 1981 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 27 mei tot en met 7 juni 1981.

Algemeen

Samenvatting 
Van de titelhouders Anne Smith en Billy Martin had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Smith speelde samen met Steve Denton, met wie zij het derde reekshoofd vormde – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Kathleen Horvath en Andrés Gómez.

Het eerste reekshoofd, Billie Jean King en Ilie Năstase, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als achtste geplaatste Amerikaanse duo Andrea Jaeger en Jimmy Arias won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Nederlands/Amerikaans koppel Betty Stöve en Fred McNair in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was voor beiden hun enige titel in het gemengd dubbelspel.

Stöve was de enige deelnemer uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pagina 4)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1981